Cette page donne l'état des connaissances sur la généalogie des Bagratides ou Bagrationi en Géorgie (en ). Cette famille est issue de la famille Bagratouni d'Arménie. Après la bataille de Bagrévand, Adarnaze Bagratouni s'installe en Géorgie. Elle devient ensuite la famille royale de Géorgie.

Note : un trait plein indique une filiation assurée, tandis qu'un trait discontinu indique une filiation hypothétique.

Sources 

  Foundation for Medieval Genealogy : Les rois de Géorgie (Bagratides)
  famille Bagrationi de Géorgie

Voir aussi 
 Liste des souverains de Géorgie
 Liste des rois de Kartlie
 Liste des souverains de Kakhétie
 Liste des souverains de l'Iméréthie
 Liste des princes de Moukhran

genealogie 2